Western Union Building ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

im NRHP gelistete Objekte:
 Western Union Building (Aberdeen, South Dakota), NRHP-ID 76001721
 Western Union Building (Hillsboro, Texas), NRHP-ID 84001896

sonstige:
 Western Union Telegraph Building (kurz Western Union Building), Hochhaus in New York City